Тоо́ра-Хем — село, административный центр Тоджинского кожууна Республики Тыва.

В Тоора-Хеме расположена администрация заповедника Азас.

Название села переводится с тувинского языка как "поперечная река".

География 
Расположено в Тоджинской котловине, на реке Бий-Хем, при впадении в него реки Тоора-Хем, в 306 км к северо-востоку от Кызыла.

Климат 
Климат Тоора-Хем резко континентальный.

Население

Транспорт 
Село связано с Кызылом автомобильным сообщением (на отрезке Кызыл — Бояровка асфальтовое покрытие, далее грунтовая дорога). Перед въездом в поселок необходимо переправиться через Большой Енисей на пароме. Также из Тоора-Хема по грунтовым дорогам можно доехать до поселков Ий и Адыр-Кежиг, до остальных населённых пунктов только речным транспортом или на лошадях.

Сотовая связь 
В Тоора-Хеме действуют 3 оператора сотовой связи — «Билайн», «МТС», «Теле2» и «МегаФон». Все сети второго поколения (GSM-900/1800).

Примечания 

Населённые пункты Тоджинского кожууна
Центры кожуунов Тывы